Bruiszen (auch: Bruißen, sowie: Bruischen) ist der Name zweier ostpreußischer Orte, die heute in Litauen bzw. Russland liegen:
 Bruiszen, Kreis Heydekrug, 1923 bis 1939 und seit 1945: Bružai (Šilutė), Dorf im Bezirk Klaipėda, Litauen
 Bruiszen, 1936 bis 1938 Bruischen, 1938 bis 1946 Lindenbruch, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, seit 1946: Puschkino (Kaliningrad, Neman), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland